Японский виски — вид виски, который производят в Японии. Производство виски в этой стране началось около 1870 года, первое коммерческое производство было создано в 1924 году, когда открылась винокурня «Ямадзаки». В целом японский виски наиболее близок по стилю шотландскому виски. Японские винокурни производят как купажированный виски, так и односолодовый.

В настоящее время в Японии более 15 винокурен, производящих виски, лидерами рынка являются группы Suntory и Nikka (входит в Asahi). Обе группы компаний владеют также целым рядом других производителей алкогольных напитков по всему миру, включая шотландские, ирландские и американские виски.

В XX веке японский виски был мало известен за пределами страны, однако с началом XXI века эксперты стали весьма высоко оценивать качество целого ряда японских виски. Японский виски стал получать награды на международных выставках, начался активный экспорт в Европу, США и Азию.

Японские производители виски 
 «Ямадзаки» (Yamazaki, 1923) — принадлежит группе Suntory, находится на острове Хонсю между Осакой и Киото;
 «Хакусу» (Hakushu, 1973) — принадлежит Suntory, находится в префектуре Яманаси;
 «Йоити» (Yoichi, 1934) — принадлежит Nikka, расположена на острове Хоккайдо;
 «Миягикё» (Miyagikyo, 1969) — ранее была известна как «Сэндай». Принадлежит Nikka;
 «Фудзи Готэмба» (Fuji Gotemba, 1972) — принадлежит Kirin. Находится у подножия горы Фудзи;
 «Титибу» (Chichibu, 2008) — находится в одноимённом городе;
 «Синсу Марс» (Shinshu Mars, 1985) — находится в префектуре Нагано. Была заново открыта в 2011 году после остановки в 1992—2011 годах;
 «Уайт Оак» (White Oak, 1984) — находится в Акаси;
 «Тита» (Chita, 1972) — принадлежит Suntory, находится в порту Нагоя. Производит зерновой виски;
 «Аккэси» (Akkeshi, 2016)
 «Кураёси» (Kurayoshi)

См. также 
 Идзакая
 Шотландский виски
 Ирландский виски
 Бурбон (виски)

Ссылки 

 Сайт Nikka
 Сайт Suntory

Виски
Виски
Виски